Christopher Lütken er navnet på flere personer:

 Christopher Lütken (søofficer) (1782-1857) – dansk søofficer
 Christopher Lütken (forstmand) (1826-1906) – dansk forstmand